Рёдерер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рёдерер, Карл (1868—1928) — швейцарский стрелок, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1900 года.
 Рёдерер, Манфред — немецкий кёрлингист.
 Рёдерер, Пьер-Луи (1754—1835) — французский публицист и государственный деятель. См. также 
 Louis Roederer — марка шампанского, основанная в 1776 году.